Ландгофме́йстер (, «крайовий двірський») — посада в німецькомовних країнах. Новітньою німецькою — Ландгофма́йстер.

 Ландгофмейстер — крайовий гофмейстер, придворний чиновник; голова двору того чи іншого краю, землі.
 Ландгофмейстер — перший міністр у князівстві-абатстві святого Галла. 
 Ландгофмейстр — перший міністр герцогства Курляндії і Семигалії, головний серед 4 старших радників країни. Член двору і герцогського суду. Мав широкі повноваження у правовій і адміністративній сферах. Після російської анексії Курляндії в 1795 році став членом Вищого курляндського суду.

Курляндія 
Landhofmeister im Herzogtum Kurland und Semgallen

 1562 — 1617: ??
 1617 — 1638: Маттіас фон дер Реке
 1649 — 1671: Friedrich Johann von der Recke
 1677 — 16..:  Franken
 1681 — 24 Jun 1701: Christoph Heinrich von Puttkamer
 1701 — 1708:  Friedrich von Brackel
 1708 - 1727:  Heinrich Christian von den  Brincken
 1727 — 1729: Adam Kazimierz Kościuszko
 1729 — 1731: Казимир-Крістоф фон Бракель
 1731 — 1736: Генріх-Георг фон Мірбах
 15 Apr 1736 - 1759 : Christoph Friedrich von der Osten
 1759 — 1763: Отто-Крістофер фон дер Говен (вперше)
 1763 — 1767: Heinrich Christian von Offenberg
 1767 — 1775: Отто-Крістофер фон дер Говен (вдруге)
 1776 — 1786: Йоганн-Ернст фон Клопманн
 1786 — 21 Dec 1786: Ернст-Йоганн фон Таубе (вперше)
 21 Dec 1786 - 1787: Christian Ernst von Oelsen
 1787 — 1794: Ернст-Йоганн фон Таубе (вдруге)
 1794 — 1795: Карл-Фердинанд фон Оргіс-Рутенберг

Примітки

Бібліографія 
 Ziegenhorn, Christoph George von. Staatsrecht der Herzogthümer Curland und Semgallen. Königsberg, 1772.
 Piltener Formula Regiminis de Anno 1617 (Regimentsformel von 1617) // Ziegenhorn, C. Staatsrecht der Herzogthümer Curland und Semgallen. Königsberg, 1772.
  § 1282.

Посилання 
 Курляндія 
 Landhofmeister  // Baltisches Rechtswörterbuch.
 Land(es)hofmeister // Deutsches Rechtswörterbuch.

Посади
Титули